Chirone – una figura della mitologia greca
 Chirone – un presunto satellite di Saturno, in realtà mai individuato
 Chirone – una cometa del sistema solare esterno (2060 Chiron)
 Chirone – altro nome della città di Chersonissos sull'isola di Creta, usato sotto la dominazione veneziana

Pagine correlate 
 Diocesi di Chirone – sede vescovile cattolica esistente tra i secoli XIII e XVII